

Francia
Cornillon, comune del dipartimento del Gard
Cornillon-Confoux, comune del dipartimento delle Bocche del Rodano
Cornillon-en-Trièves, comune del dipartimento dell'Isère
Cornillon-sur-l'Oule, comune del dipartimento della Drôme
Fontanil-Cornillon, comune del dipartimento dell'Isère
Saint-Paul-en-Cornillon, comune del dipartimento della Loira

Haiti
Cornillon, comune dell'arrondissement di Croix-des-Bouquets